Conan Barbarzyńca – postać fikcyjna, znana też jako Conan z Cymerii
 Conan Barbarzyńca – film z 1982 roku
 Conan Barbarzyńca – film z 2011 roku

Zobacz też 
 Conan